L'école Joie de Vivre est une école catholique privée située à Strasbourg, dans le quartier Koenigshoffen. Elle fait partie de la fondation les apprentis d'Auteuil. Ses élèves, allant de la maternelle jusqu'au CM2, y suivent la pédagogie de Pierre Faure, jésuite du  et inspirateur du mouvement AIRAP.

Histoire 
Ouvert depuis 1973, cet établissement scolaire fait partie des écoles « différentes » pionnières à Strasbourg. Elle accueillait principalement des enfants à handicap dans des classes spécialisées. En 2020, les élèves intègrent cette école soit pour une souffrance liée à un profil atypique (phobie scolaire, précocité, troubles dys, hyperactivité…), soit par orientation philosophique (doctrine catholique). 

L'école se situe dans la Résidence des Capucins où se trouvent également l'ancien couvent des Capucins ainsi qu'une église dédiée à saint Fidèle, datant de 1891. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu est renforcé et enserré de remparts puisqu'il est utilisé comme hôpital de guerre. La résidence est encore aujourd'hui habitée d’une vie monastique.

Le troisième étage du bâtiment de l'école est resté dans son état d'origine et abrite des vieux bancs d'écoliers ainsi que des salles non-accessibles du fait de leur vétusté.

Pédagogie 

L'établissement compte environ 200 élèves. Les enseignants y appliquent la pédagogie du père Faure, inspirée de celle de Maria Montessori. Cette pédagogie se concentre sur la revalorisation, la mise en confiance et le bien-être de l'élève ainsi que sur le renforcement communautaire des écoliers. Elle se construit notamment par le biais d'activités riches et diverses que les élèves pratiquent en groupe et de façon quasi-autonome, le maître ayant pour objectif de susciter la spontanéité et la curiosité de ses élèves.

Par ailleurs, l’enseignement catholique y est professé.

Notes et références 

École privée en France
Enseignement à Strasbourg
Fondation en 1973
Koenigshoffen